een gebied in Frankrijk, in het departement Oise, zie Valois (gebied)
 een middeleeuws graafschap, later hertogdom, zie graafschap Valois
 een middeleeuws vorstengeslacht, waartoe diverse koningen van Frankrijk en hertogen van Bourgondië behoorden, zie huis Valois
 de firma Valois die de gelijknamige spaarzegels uitgaf, zie Valoiszegels